Расста́нный переулок — переулок в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Расстанной улицы до набережной реки Волковки.

История 
Современное название Расстанный переулок известно с 1849 года, присвоено от наименования Расстанной улицы, которая в свою очередь получила название от находившегося на углу с Лиговским проспектом питейного дома «Растанье».

Достопримечательности 
 Автобусный парк № 1
 музей-некрополь «Литераторские мостки»
 Старообрядческий мост

Примечания

Литература